Der Name Claviger bzw. das lateinische Wort claviger bedeutet 

entweder „Schlüsselträger“ (von lat. clavis „Schlüssel“):
 Beiname des Simon Petrus mit den Himmelsschlüsseln
 Beiname des Janus (Mythologie) als Gott der Eingänge
 lateinische Bezeichnung für einen Kirchenschatzmeister (Domkustos) an einer Stiftskirche
 lateinische Bezeichnung für das Amt des Schlüters (Schlüter = „Schließer“), siehe Schlüter (Amt)
 latinisierte Version des Familiennamens Schlüter, siehe Schlüter (Familienname)

oder „Keulenträger“ (von lat. clava „Keule“):
 Beiname des Herakles mit der Keule
 in der Zoologie:
 Claviger (Gattung), Gattung der Kurzflügelkäfer (Staphylinidae) mit knapp 40 Arten
 Anopheles claviger, eine Art der Anophelesmücken